Žofie Meklenburská (18. prosince 1481 – 12. července 1503, Torgau) byla meklenburská vévodkyně a sňatkem saská kurfiřtská princezna.

Život 
Žofie se narodila jako třetí ze sedmi dětí, druhá dcera meklenburského vévody Magnuse II. a jeho manželky Žofie Pomořanské.

1. března 1500 se jako osmnáctiletá provdala za kurfiřtského prince Jana Saského. Spolu měli jednoho syna:

 Jan Fridrich I. Saský (30. 6. 1503 Torgau – 3. 3. 1554 Výmar), saský kurfiřt od roku 1532 až do své smrti
 ⚭ 1527 Sibyla Klevská (17. 2. 1512 Düsseldorf – 21. 2. 1554 Výmar)

Žofie zemřela krátce po porodu syna, ještě předtím, než se její manžel stal kurfiřtem. Bylo jí 21 let. Pohřbena byla v kostele Panny Marie v Torgau. Její bronzovou náhrobní desku vytvořil Peter Vischer starší ve své dílně v Norimberku, podle návrhu Jacopa de’ Barbari.

Její vdovec a jeho bratr Fridrich nechali na její památku vytvořit oltář. Byl zasvěcen svaté Anně a čtrnácti svatým pomocníkům a byl slavnostně dokončen 18. července 1505. Bratr oltář objednal u Lucase Cranacha staršího. Za tento oltářní obraz se obecně považuje triptych, který je vystaven ve Städelově muzeu ve Frankfurtu a je známý jako Torgauský oltář. Další obraz od Cranacha, kompaktní zobrazení Čtrnácti svatých pomocníků, zůstal v Torgau a je nyní umístěn za jejím hrobem.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Narození 18. prosince
Narození v roce 1481
Úmrtí 12. července
Úmrtí v roce 1503
Úmrtí v Torgau
Dynastie Meklenburských
Německé vévodkyně
Wettinové
Německé princezny